Марк Аррунций Аквила () — римский политический деятель конца I века.

Аквила, по всей видимости, происходили из италийского города Патавий. В 50 году, возможно, он находился на посту прокуратора провинции Ликия и Памфилия. На этом посту Аквила занимался строительством дорог в вверенном ему регионе. В 66 году он занимал ожлность консула-суффекта вместе с Марком Веттием Боланом. Его сыном был консул-суффект 77 года, носивший такое же имя.

Литература 
 E. Badian, Anthony R. Birley. Roman papers. Clarendon Press, 1988. р. 715.
 Hildegard Temporini, Wolfgang Haase. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Walter de Gruyter, 1980. р. 967.